HMS Defence je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Defence (1763) 
 HMS Defence (1907) 
 HMS Defence (1945)

Defence